О́сло (англ. Oslo, норв. Oslo) многозначный термин, может означать:

 Осло — столица и самый крупный город Норвегии. 
 Осло — город в округе Маршалл, штат Миннесота, США.

 Осло — залив в юго-восточной части Норвегии.
 «Осло» — серия норвежских фрегатов 1960-х годов.
 «Осло» — американский телевизионный фильм 2021 года.

См. также 
 Епархия Осло (католическая)
 Аэропорт Осло (значения)